Гуго де Шамлитт (; ? — ) — князь-регент княжества Ахейи в 1209 году.

Биография 
Гуго Шамплитт приходился племянником князя Ахейи Гильома I и был сыном (?) его брата Эда.

Гуго разделил с дядей все превратности Четвёртого крестового похода, участвовал во взятии Константинополя и завоевании Пелопоннеса.

В 1208 году во Франции скончался старший брат князя, Луи де Шамплитт, и Гильом I де Шамплит отправился на родину, чтобы вступить в права наследства. Поскольку сын Гийома был несовершеннолетним и находился во Франции, Гуго принял на себя управление княжеством Ахейя, как регент и судебный пристав. В 1209 году Гильом скончался в Италии, не доехав до Франции, и почти одновременно с ним в Ахейе умер Гуго.

Источники 
 Карпов С. П. Латинская Романия. — СПб.: Алетейя, 2000. — 256 с. — ISBN 5-89329-247-2
 Успенский Ф. И. Отдел VIII. Ласкари и Палеологи // История Византийской империи. В 5 т. — М.: АСТ, Астрель, 2005. — Т. 5. — 558 с. — ISBN 5-271-03856-4
 Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века (От эпохи Юстиниана до турецкого завоевания). — М.: Альфа-книга, 2009. — 767 с. — ISBN 978-5-9922-0307-3
 Riley-Smith J. The Oxford History of the Crusades''. — Oxford University Press, 2002. — 457 p. — ISBN 978-0-87661-406-8

Князья Ахейские
Участники Четвёртого крестового похода